Егоршин — русская фамилия. Известные носители:

 Егоршин, Василий Петрович (1898—1985) — советский учёный, профессор.
 Егоршин, Владимир Дмитриевич (1944—2015) — советский футболист.
 Егоршин, Всеволод Алексеевич (1924—2006) — российский военный энциклопедист.

 Егоршина, Наталья Алексеевна (1926—2010) — советский и российский художник, член-корреспондент РАХ (2001). Жена советского живописца Н. И. Андронова.

См. также 
 Егоршино